Dit is een lijst van planetoïden 901-1000. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (901) Brunsia || 19 EE || 30 augustus 1918 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (902) Probitas || 1918 EJ || 3 september 1918 || Wenen || J. Palisa
|-
| (903) Nealley || 1918 EM || 13 september 1918 || Wenen || J. Palisa
|-
| (904) Rockefellia || 1918 EO || 29 oktober 1918 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (905) Universitas || 1918 ES || 30 oktober 1918 || Hamburg-Bergedorf || A. Schwassmann
|-
| (906) Repsolda || 1918 ET || 30 oktober 1918 || Hamburg-Bergedorf || A. Schwassmann
|-
| (907) Rhoda || 1918 EU || 12 november 1918 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (908) Buda || 1918 EX || 30 november 1918 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (909) Ulla || 1919 FA || 7 februari 1919 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
| (910) Anneliese || 1919 FB || 1 maart 1919 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
| (911) Agamemnon || 1919 FD || 19 maart 1919 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
| (912) Maritima || 1919 FJ || 27 april 1919 || Hamburg-Bergedorf || A. Schwassmann
|-
| (913) Otila || 1919 FL || 19 mei 1919 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
| (914) Palisana || 1919 FN || 4 juli 1919 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (915) Cosette || 1918 b) || 14 december 1918 || Algiers || F. Gonnessiat
|-
| (916) America || 1915 S1 || 7 augustus 1915 || Crimea-Simeis || G. N. Neujmin
|-
| (917) Lyka || 1915 S4 || 5 september 1915 || Krim-Simeis || G. N. Neujmin
|-
| (918) Itha || 1919 FR || 22 augustus 1919 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
| (919) Ilsebill || 1918 EQ || 30 oktober 1918 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (920) Rogeria || 1919 FT || 1 september 1919 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
| (921) Jovita || 1919 FV || 4 september 1919 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
| (922) Schlutia || 1919 FW || 18 september 1919 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
| (923) Herluga || 1919 GB || 30 september 1919 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
| (924) Toni || 1919 GC || 20 oktober 1919 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
| (925) Alphonsina || 1920 GM || 13 januari 1920 || Barcelona || J. Comas Solá
|-
| (926) Imhilde || 1920 GN || 15 februari 1920 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
| (927) Ratisbona || 1920 GO || 16 februari 1920 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (928) Hildrun || 1920 GP || 23 februari 1920 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
| (929) Algunde || 1920 GR || 10 maart 1920 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
| (930) Westphalia || 1920 GS || 10 maart 1920 || Hamburg-Bergedorf || W. Baade
|-
| (931) Whittemora || 1920 GU || 19 maart 1920 || Algiers || F. Gonnessiat
|-
| (932) Hooveria || 1920 GV || 23 maart 1920 || Wenen || J. Palisa
|-
| (933) Susi || 1927 CH || 10 februari 1927 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
| (934) Thüringia || 1920 HK || 15 augustus 1920 || Hamburg-Bergedorf || W. Baade
|-
| (935) Clivia || 1920 HM || 7 september 1920 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
| (936) Kunigunde || 1920 HN || 8 september 1920 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
| (937) Bethgea || 1920 HO || 12 september 1920 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
| (938) Chlosinde || 1920 HQ || 9 september 1920 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
| (939) Isberga || 1920 HR || 4 oktober 1920 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
| (940) Kordula || 1920 HT || 10 oktober 1920 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
| (941) Murray || 1920 HV || 10 oktober 1920 || Wenen || J. Palisa
|-
| (942) Romilda || 1920 HW || 11 oktober 1920 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
| (943) Begonia || 1920 HX || 20 oktober 1920 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
| (944) Hidalgo || 1920 HZ || 31 oktober 1920 || Hamburg-Bergedorf || W. Baade
|-
| (945) Barcelona || 1921 JB || 3 februari 1921 || Barcelona || J. Comas Solá
|-
| (946) Poësia || 1921 JC || 11 februari 1921 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (947) Monterosa || 1921 JD || 8 februari 1921 || Hamburg-Bergedorf || A. Schwassmann
|-
| (948) Jucunda || 1921 JE || 3 maart 1921 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
| (949) Hel || 1921 JK || 11 maart 1921 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (950) Ahrensa || 1921 JP || 1 april 1921 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
| (951) Gaspra || 1916 S45 || 30 juli 1916 || Crimea-Simeis || G. N. Neujmin
|-
| (952) Caia || 1916 S61 || 27 oktober 1916 || Krim-Simeis || G. N. Neujmin
|-
| (953) Painleva || 1921 JT || 29 april 1921 || Algiers || B. Jekhovsky
|-
| (954) Li || 1921 JU || 4 augustus 1921 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
| (955) Alstede || 1921 JV || 5 augustus 1921 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
| (956) Elisa || 1921 JW || 8 augustus 1921 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
| (957) Camelia || 1921 JX || 7 september 1921 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
| (958) Asplinda || 1921 KC || 28 september 1921 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
| (959) Arne || 1921 KF || 30 september 1921 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
| (960) Birgit || 1921 KH || 1 oktober 1921 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
| (961) Gunnie || 1921 KM || 10 oktober 1921 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
| (962) Aslög || 1921 KP || 25 oktober 1921 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
| (963) Iduberga || 1921 KR || 26 oktober 1921 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
| (964) Subamara || 1921 KS || 27 oktober 1921 || Wenen || J. Palisa
|-
| (965) Angelica || 1921 KT || 4 november 1921 || La Plata Observatory || J. Hartmann
|-
| (966) Muschi || 1921 KU || 9 november 1921 || Hamburg-Bergedorf || W. Baade
|-
| (967) Helionape || 1921 KV || 9 november 1921 || Hamburg-Bergedorf || W. Baade
|-
| (968) Petunia || 1921 KW || 24 november 1921 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
| (969) Leocadia || 1921 KZ || 5 november 1921 || Crimea-Simeis || S. Beljavskij
|-
| (970) Primula || 1921 LB || 29 november 1921 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
| (971) Alsatia || 1921 LF || 23 november 1921 || Nice || A. Schaumasse
|-
| (972) Cohnia || 1922 LK || 18 januari 1922 || Heidelberg || M. F. Wolf
|-
| (973) Aralia || 1922 LR || 18 maart 1922 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
| (974) Lioba || 1922 LS || 18 maart 1922 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
| (975) Perseverantia || 1922 LT || 27 maart 1922 || Wenen || J. Palisa
|-
| (976) Benjamina || 1922 LU || 27 maart 1922 || Algiers || B. Jekhovsky
|-
| (977) Philippa || 1922 LV || 6 april 1922 || Algiers || B. Jekhovsky
|-
| (978) Aidamina || 1922 LY || 18 mei 1922 || Crimea-Simeis || S. Beljavskij
|-
| (979) Ilsewa || 1922 MC || 29 juni 1922 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
| (980) Anacostia || 1921 W19 || 21 november 1921 || Washington || G. H. Peters
|-
| (981) Martina || 1917 S92 || 23 september 1917 || Crimea-Simeis || S. Beljavskij
|-
| (982) Franklina || 1922 MD || 21 mei 1922 || Johannesburg || H. E. Wood
|-
| (983) Gunila || 1922 ME || 30 juli 1922 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
| (984) Gretia || 1922 MH || 27 augustus 1922 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
| (985) Rosina || 1922 MO || 14 oktober 1922 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
| (986) Amelia || 1922 MQ || 19 oktober 1922 || Barcelona || J. Comas Solá
|-
| (987) Wallia || 1922 MR || 23 oktober 1922 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
| (988) Appella || 1922 MT || 10 november 1922 || Algiers || B. Jekhovsky
|-
| (989) Schwassmannia || 1922 MW || 18 november 1922 || Hamburg-Bergedorf || A. Schwassmann
|-
| (990) Yerkes || 1922 MZ || 23 november 1922 || Williams Bay || G. Van Biesbroeck
|-
| (991) McDonalda || 1922 NB || 24 oktober 1922 || Williams Bay || O. Struve
|-
| (992) Swasey || 1922 ND || 14 november 1922 || Williams Bay || O. Struve
|-
| (993) Moultona || 1923 NJ || 12 januari 1923 || Williams Bay || G. Van Biesbroeck
|-
| (994) Otthild || 1923 NL || 18 maart 1923 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
| (995) Sternberga || 1923 NP || 8 juni 1923 || Crimea-Simeis || S. Beljavskij
|-
| (996) Hilaritas || 1923 NM || 21 maart 1923 || Wenen || J. Palisa
|-
| (997) Priska || 1923 NR || 12 juli 1923 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
| (998) Bodea || 1923 NU || 6 augustus 1923 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
| (999) Zachia || 1923 NW || 9 augustus 1923 || Heidelberg || K. Reinmuth
|-
| (1000) Piazzia || 1923 NZ || 12 augustus 1923 || Heidelberg || K. Reinmuth|}

Planetoïdenlijsten